Салтосарайская — деревня в Каргапольском районе Курганской области. Входит в состав Банниковского сельсовета.

Географическое положение 
Деревня расположена у озера Щелковниково, примерно в 58 км от города Кургана.

История 
Первоначальное месторасположение деревни около озера Салтосарайское.

В деревни стоит храм во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Каменный храм строили с 1859 по 1865 год взамен сгоревшей деревянной церкви.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргапольского района